Ваду Изеј има више значења:

 Ваду Изеј (Ваду Изеј), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Ваду Изеј (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Ваду Изеј (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији